Wooster kan syfta på:

 Bertie Wooster, fiktiv figur i romaner och noveller av P.G. Wodehouse
 Stanton Wooster, amerikansk militärflygare
 Wooster, Arkansas
 Wooster, Ohio